Komonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1898-1978), athlète finno-canadien en marathon
Markku Komonen (né en 1945), architecte finlandais

Voir aussi
Heikkinen–Komonen Architects, cabinet d'architectes finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois